Чемпионат мира по хоккею с мячом среди девушек не старше 17 лет 2023 года — турнир по хоккею с мячом, который проводился с 24—26 февраля 2023 года, на арене Bergbanen стадиона Уллевол в городе Осло, Норвегия. В турнире приняли участие 3 сборные команды из Швеции, Финляндии и Норвегии. По политическим причинам не была допущена команда России. Турнир прошёл в два круга, команды занявшие первые два места сыграли в финале. Матчи предварительного этапа прошли в формате 2 х 30 минут, а финальный матч - 2 х 35 минут.

Групповой турнир 

Пояснение. И-игры, В-выигрыши, Н-ничьи, П-поражения, М-мячи,+/- — разница забитых и пропущенных мячей.

Финал

Ссылки 
 2023 – FIB WORLD CHAMPIONSHIP Y17 GIRLS. Oslo, Norway – February 24-26
 Результаты чемпионата

2023
2023 год в хоккее с мячом
Февраль 2023 года
Спорт в Норвегии в 2023 году
Чемпионаты мира в Норвегии
хоккею
Международные соревнования по хоккею с мячом в Норвегии
Международные спортивные соревнования в Осло